Kusturica ist der Familienname folgender Personen:

 Emir Kusturica (* 1954), serbischer Filmemacher
 Nina Kusturica (* 1975), Filmregisseurin, Filmeditorin und Filmproduzentin